Захар Беркут:
 «Захар Беркут» — историческая повесть Ивана Франко.

См. также 
 Беркут (значения)
 Захария (Захар)